Bonne bezeichnet:

 eine französische Gemeinde im Département Haute-Savoye, siehe Bonne
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Drac, siehe Bonne (Drac)
 einen veralteten Ausdruck für ein Kindermädchen

Bonne oder Bonné ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bonne (1889–1959), israelischer Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Daisurami Bonne (* 1988), kubanische Leichtathletin
 Eva Bonné (* 1970), deutsche Übersetzerin
 François de Bonne, duc de Lesdiguières (1543–1626), französischer Heerführer und Marschall von Frankreich
 François de Bonne de Créquy († 1677), französischer Adliger und Militär, Gouverneur der Dauphiné
 Georg Bonne (1859–1945), deutscher Arzt
 Idalmis Bonne (* 1971), kubanische Leichtathletin
 Louis Bonne (1887–1974), französischer Autorennfahrer
 Mirko Bonné (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Rémy Bonne (* 1989), französischer Fußballspieler
 Rigobert Bonne (1727–1794), französischer Mathematiker und Kartograph
 Shirley Bonne (* 1934), US-amerikanische Schauspielerin und ein Model
 Yowlys Bonne Rodriguez (* 1983), kubanischer Ringer 

Siehe auch:
 Bonn (Begriffsklärung)